

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Contea di Edmunds – contea del Dakota del Sud

Onomastica
 Edmunds – forma lettone del nome proprio di persona italiano Edmondo

Persone
 Dave Edmunds – cantante e produttore discografico gallese
 Don Edmunds – pilota automobilistico statunitense
 Lu Edmunds – musicista britannico
 William Edmunds – attore italiano naturalizzato statunitense

Pagine correlate
Edmund
Edmond